La saison 1965-1966 voit le Wydad Athletic Club champion du Maroc pour la  fois de son histoire.

À la suite du changement de format et de l'augmentation du nombre d'équipes participantes pour la saison suivante, Les promus sont les suivants: Difaâ d'El Jadida, KAC de Kénitra and Raja de Beni Mellal. alors que le club de l'Association Sportive des FAR est réadmis dans le groupe d'élite.

Classement final

Résultats

Bilan de la saison 

Réadmis: FAR de Rabat

Voir aussi

Lien externe 
  Morocco 1965/66

Championnat du Maroc de football
Maroc
Maroc